Стефан Недялков Терзиев е български учен и преподавател във Варненски свободен университет.

История 
Роден е през 1946 г. в Горна Оряховица. Завършва средното си образование в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ със специалност „Електрически машини и апарати“. Продължава образованието си във ВМЕИ, Варна (днес Технически университет). Специализира в Русия, Италия, Германия и други страни.

Професионална кариера 
Стефан Терзиев започва кариерата си като асистент във ВМЕИ, Варна през 1970 година. През следващите години е старши асистент и главен асистент. Защитава дисертация на тема „Магнитно поле на постояннотокови машини“ (1977) и получава научно-квалификационна степен „доктор“. Става хоноруван преподавател през 1980 г. и получава научното звание „доцент“.

През 2001 година продължава научната си кариера във Варненския свободен университет. От 2003 г. е хоноруван професор и декан на Архитектурния факултет.

Публикации 
Автор е на над 20 публикации и доклади и в над 10 проекта
 „Електрически машини" I част – 2000 г.
 „Електрически машини" II част – 2001 г.
 „Приложна електротехника" (учебник, съавтор) – 2008 г.
 „Архитектурно осветление" (учебник, съавтор) – 2009 г.
 „4 години устойчива архитектура във Варна" (книга, съавтор) – 2011 г.
 „Проектиране на пожароизвестителни системи" (учебник, съавтор) – 2012 г.

Източници

Външни препратки 
 Профил в страницата на Варненски Свободен Университет
 Интервю със Стефан Терзиев

Преподаватели във Варненски свободен университет
Преподаватели в Технически университет Варна
Родени в Горна Оряховица